Natàlia Ivànovna Sedova (1882–1962), revolucionària soviètica, muller de Lev Trotski
 Natàlia Nikolàievna Sedova (1948–), filòsofa russa